Zurich